Sullust es el nombre de un planeta ficticio de la saga La guerra de las galaxias.

Características 

En el universo de ficción de la obra, la Alianza Rebelde agrupó en Sullust sus fuerzas antes de la Batalla de Endor. Perseguidos por toda la galaxia, los rebeldes hallaron este pacífico mundo en el cual el Imperio no tenía interés alguno. Los seres que ahí habitaban eran inteligentes y de inmediato conscientes de la tiranía del Imperio, por lo que abrazaron la causa rebelde. Entre la gran cantidad de sullustanos que se volvieron pilotos y técnicos Rebeldes hallamos a: Nien Numb, Ten Numb.

Orbitando Sullust, la flota rebelde planeó el ataque a la Estrella de la muerte que se hallaba en Endor. Ilustres líderes rebeldes como Mon Mothma, el General Madine y el Almirante Ackbar dieron en persona las instrucciones para esta "última misión" de la Alianza.

Planetas de Star Wars